«Кот Гром и заколдованный дом» (, ) — полнометражный мультфильм в технике компьютерной 3D-анимации производства Бельгии режиссёров Жереми Дегрюсона и Бена Стассена.

Сюжет 
Оставленный при переезде хозяев на улице, котёнок ищет укрытия в грозу и случайно забирается в необычный дом старого фокусника Лоуренса, наполненный страннейшими предметами и механизмами. Гром, как назвал котёнка сам Лоуренс, сразу завоёвывает симпатию старика, однако его главные питомцы и ассистенты, кролик Джек и мышь Мэгги, настроены не столь благодушно и стараются выжить «новенького» из дома, что в итоге приводит их хозяина к аварии и больнице. Пользуясь этим, племянник фокусника, аферист-риелтор Дэниел, пытается нажиться на дядиной недвижимости, и Гром с остальными зверями (исключая Джека) объединяются в защите дома, наконец находя друг в друге положительные стороны.

В ролях

Русский дубляж 
 Александр Якин — Гром
 Михаил Башкатов — Дэниел
 Олег Форостенко — дядя Лоуренс
 Фёдор Добронравов — Джек
 Людмила Артемьева — Мэгги
 Роман Юнусов — Кики

Номинации и награды 
 2014 — номинация Международного кинофестиваля в Сиэтле (SIFF) в категории «Лучший семейный фильм по выбору молодёжного жюри»

Оценка критиков 
Мультфильм получил среднюю оценку 47 % агрегатора критики Metacritic.com на основании мнений 13 критиков, и среднюю оценку 71 % агрегатора Rotten Tomatoes на основании мнений 28 критиков с 20 оценками «fresh» против 8 «rotten» и общим консенсусом, что «„Кот Гром и заколдованный дом“ не обладает реальной глубиной сюжета, но вполне компенсирует это для младших зрителей визуальным великолепием».

Примечания

Ссылки

Рецензии 
 На английском языке
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 На иврите
 

 На итальянском языке
  
 

 На немецком языке
  
  
  

 На русском языке
  

Мультфильмы 2013 года
Мультфильмы о кошках
Полнометражные мультфильмы Бельгии
Компьютерные анимационные фильмы Бельгии
Фильмы Бельгии в 3D
Фильмы 2013 года в 3D
Кинокомедии Бельгии
Фантастические фильмы Бельгии
Мультфильмы на английском языке
Фильмы StudioCanal
Мультфильмы студии nWave
Фильмы Бельгии 2013 года